Los cetruminantes (Cetruminantia) son un clado compuesto por el grupo Cetancodontamorpha y sus más cercanos parientes vivos, los rumiantes.

Referencias

Artiodactyla